Mu isamaa, mu õnn ja rõõm — государственный гимн Эстонии с 1920, мелодия которого была написана финским композитором немецкого происхождения Фредриком Пациусом, также являющаяся мелодией гимна Финляндии. Текст песни на эстонском языке написал Йохан Вольдемар Янсен. В Эстонии её впервые спели на певческом празднике, который прошёл 18-20 июля 1869 года в Тарту.

В советское время петь гимн было запрещено. В 1945-1990 годах в качестве гимна исполнялся гимн Эстонской ССР. С восстановлением государственности Эстонии в  1991 году песня снова стала официальным гимном.

Примечания

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)
 Эстонский национальный гимн — В исполнении оркестра Сил Обороны и национального мужского хора

Эстония
Государственные символы Эстонии
Песни 1920 года
Песни на эстонском языке
Патриотические песни Эстонии